Bournemouth es el nombre (o parte del nombre) de:

Bournemouth, localidad ubicada en el sureste del condado ceremonial de Dorset (Inglaterra).
Bournemouth (borough), autoridad unitaria correspondiente a la localidad homónima, dentro del condado de Dorset.
Bournemouth East, borough constituency situada sobre la porción oriental de Bournemouth (Dorset).
Bournemouth West, borough constituency situada sobre la porción occidental de Bournemouth (Dorset).
Athletic Football Club Bournemouth, equipo de fútbol basado en Bournemouth (Dorset).
Bahía de Bournemouth, nombre alternativo con el que se conoce a la bahía de Poole.
Aeropuerto Internacional de Bournemouth, ubicado en el borough de Christchurch (Dorset).